Navnet Breuer kan henvise til flere personer:
 Grit Breuer
 Josef Breuer
 Marcel (Lajos) Breuer
 Michel Breuer
 Theresa Breuer

Se også
 Brouwer